Ferber est un nom de famille notamment porté par :
 Albert Ferber, un pianiste suisse (1911-1987).
 Christine Ferber (1960-), une confiturière, pâtissière et chocolatière française, copropriétaire de La Maison Ferber.
 Edna Ferber, une dramaturge et romancière américaine (1885-1968).
 Éric Ferber, un sculpteur français (1961-).
 Ferdinand Ferber, un aviateur français (1862-1909). 
 Herbert Ferber (1906-1991), sculpteur américain ;
 Jacqueline Bechet-Ferber, une artiste française (1930-).
 Markus Ferber (1965-), député européen allemand
 Mel Ferber, un réalisateur et producteur américain (1922-2003).
 Mauritius Ferber, prince-évêque de Varmie (1471-1537)

Voir aussi 
 La rue du Capitaine-Ferber, une voie du  de Paris,  portant le nom de Ferdinand Ferber.

Homonymie de patronyme